Laxton steht für:

 Laxton (Nottinghamshire), ein Ort in der Grafschaft Nottinghamshire in England

Laxton ist der Familienname folgender Personen:

 James Laxton, US-amerikanischer Kameramann